Макрос — символьное имя, заменяющее несколько команд языка ассемблера.

Макросы могут включать в себя инструкции, данные, метки (в том числе и локальные), директивы (в том числе условные) ассемблера, содержать вызовы других макросов. Большинство современных ассемблеров поддерживают передачу макросу входных параметров.

В зависимости от используемого языка ассемблера, синтаксис объявления, вызова макросов и передачи им параметров может существенно различаться.

Макросы «разворачиваются» в последовательность кода и данных во время ассемблирования (трансляции программы).

Перед тем как использовать макрос, его необходимо объявить. Часто стандартные макросы уже находятся в готовом виде в стандартных подключаемых файлах, в таком случае для их использования в программе необходимо просто подключить нужный файл.

Достоинства и недостатки 
Использование макросов имеет ряд достоинств:
 Упрощение и ускорение написания программы.
 Повышение компактности исходного кода и его наглядности («читабельности»).
 Упрощение последующего редактирования текста программы, снижение вероятности внесения рутинных ошибок.
 Более быстрое выполнение по сравнению с процедурой, так как макрос не требует использования инструкций перехода на процедуру и возврата из неё.

В то же время, использование макросов может иметь и некоторые недостатки:
 Использование «шаблонного кода», в то время как для каждой конкретной ситуации код, возможно, можно улучшить.
 Вставка в текст программы одного и того же макроса, генерирующего один и тот же код N раз, может требовать больше памяти программ, чем описание процедуры и затем вызов её те же N раз.

Пример объявления и вставки макроса 
Объявление макроса на диалекте ассемблера FASM может иметь вид:
macro stos0 {
      xor al,al
      stosb
}
При дальнейшей вставке макроса в текст строки
stos0
транслятор заменит его на последовательность
xor al,al
stosb

См. также 
 Ассемблер
 Язык ассемблера
 Макрокоманда

Ассемблер